Новгород-Северский может означать:

 Новгород-Северский — город областного значения в Черниговской области Украины.
 Новгород-Северский, Иван Иванович (1893—1969) — русский поэт, редактор журнала, землемер.

См. также 
 Новгород-Северский район — административная единица на северо-востоке Черниговской области Украины. 
 Новгород-Северский уезд — административно-территориальная единица, учрежденная в 1781 году в составе Новгород-Северского наместничества.
 Новгород-Северское княжество — русское княжество, располагавшееся в бассейне средней Десны.